C.Winkl. kan som auktorsförkortning betyda:

 Constantin Georg Alexander Winkler (ibland stavat Konstantin Georg Alexander Winkler)

Robotskapade auktorsförkortningar